Eichmühle heißen folgende Orte:

in Bayern
 Eichmühle (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut
 Eichmühle (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham
 Eichmühle (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Eichmühle (Genderkingen), Ortsteil der Gemeinde Genderkingen, Landkreis Donau-Ries
 Eichmühle (Ipsheim), Ortsteil des Marktes Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Eichmühle (Neuenmarkt), Ortsteil der Gemeinde Neuenmarkt, Landkreis Kulmbach
 Eichmühle (Regenstauf), Wüstung des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg

in Sachsen
 Eichmühle (Netzschkau), Ortsteil der Gemeinde Netzschkau, Vogtlandkreis

in der Schweiz:
 Eichmühle (Beinwil/Freiamt), Gewerbesiedlung in der Gemeinde Beinwil (Freiamt), Kanton Aargau

Eichmühle heißen folgende Mühlen:
 Eichmühle (Bad Hersfeld), unter Denkmalschutz stehende Mühle in Bad Hersfeld

Siehe auch
 Eichenmühle
 Aichmühle